Schmenk steht für:
 Verlag Nicole Schmenk, deutscher Buchverlag

Personen:
 Heinz Georg Schmenk (* 1935), deutscher Buchautor
 Holger Schmenk (* 1978), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer